STM steht für:
 Scanning tunneling microscope, englisch für Rastertunnelmikroskop
 Science, Technology, Medicine, Sammelbegriff für diese Wissenschaftsdisziplinen
 Schlauchtruppmann
 Scream Tracker in der Dateinamenserweiterung von Dateien des STM-Formates, dem Vorgänger des S3M-Formates
 Serviços de Transportes Marítimos
 Signature-tagged mutagenesis, David William Holden
 Sistema de Transporte Metropolitano, Nahverkehrssystem von Montevideo
 Slowakisches Technisches Museum
 Stepping Technology Motor oder STepping Motor, eine Bezeichnung für Schrittmotoren an Objektiven der Firma Canon
 Société de transport de Montréal, die Verkehrsbetriebe von Montréal
 Software Transactional Memory
 Specific Transmission Module im System ERTMS/ETCS
 Staatsminister
 Stiftungsmesse
 STMicroelectronics, französisch-italienischer Halbleiterhersteller
 Süddeutsche Teerindustrie STM
 Sultiam, ein Antiepileptikum
 Symptothermale Methode
 Synchronous Transfer Mode
 Synchronous Transport Module
 International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers, Bezeichnung der Dachorganisation naturwissenschaftlich-technischer Verlage
 Bahnhof Türkismühle (DS100-Code)
 Flughafen Santarém–Maestro Wilson Fonseca (IATA-Code), Flughafen von Santarém (Pará), Brasilien

stm steht für:
 Setaman (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache auf Neuguinea 

Abkürzung